

Aziende
 Frera – casa motociclistica italiana

Persone
 Corrado Frera – imprenditore italiano
 Mario Frera – attore italiano
 Paolo Frera – cantautore, compositore e editore musicale italiano

Pagine correlate
Della Frera